Le Vallon du Villaret est un parc à thème en pleine forêt, situé à côté de Bagnols les Bains dans le département français de la Lozère. Il est aménagé autour de trois thèmes : les jeux, l'art et la nature.

Situation 
Bagnols-les-Bains se trouve sur haute vallée du Lot, en bordure du parc national des Cévennes, au pied du mont Lozère, à 20 min de Mende.

Historique 

Créé à l’initiative de Guillaume Sonnet, et réalisé en partenariat avec les collectivités locales, le parc a ouvert ses portes en  1993 après huit années de démarches.

En 2006 le parc a accueilli  visiteurs.

En 2023, il fêtera son trentième anniversaire.

Depuis 2019, le directeur du Vallon du Villaret est Hugo Sonnet, fils du fondateur.

Informations économiques 
Le site est géré par la société : Le Villaret, immatriculée sous le N° 391-412-996.

En 2015, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 386 900 € et dégagé un résultat de 38 000 €.

Les comptes récents ne sont pas disponibles.

Description

Parc à thème 
Le vallon du Villaret ne propose pas d'attractions ou de manèges comme les parcs traditionnels, mais des installations conçues par des artistes. Il a été aménagé autour de trois thèmes : les jeux, l’art et la nature. C’est un parcours de  pour trois à cinq heures de découvertes, accessible dès deux ans. 

Liste des Œuvres et artiste présent sur le site : 
 Chante, siffle ou chuchote... Si tu veux, tu cries! de Guy Jauquères créé en 1997. 
 Le Tas de M. Lucas en 2005. 
 Chaises en vrille de Suzy Lelièvre en 2011. 
 Au pays des clins d’œil de Salvador Moreno en 2001. 
 Encre 2 de Lucien Pelen en 2007.  
 Le filet dans les arbres de Daniel Chotard en 1993.  
 Stratonef de Jean Racamier en 2011.  
 "Je sème à tout vent" de Aboudramane en 1998.  
 Mon petit coin intime de Isa Rascalou en 2011.  
 Les parasites de Jean-Claude Gagneux en 2012.  
 L'éplucheuse de Cécile Hesse et Gaël Romier en 2008.  
 Lozère 1 de Lucien Pelen en 2005.  
 Le filet sur l'eau de Daniel Chotard en 1993.  
 (t)here de Armelle Caron en 2010.  
 Turbine Francis de Jean Racamier en 2001.  
 Le Mont-Lozère de Joachim Mogarra en 1999.  
 Habitations et Albedo 0,30 de Christine Boileau en 2008.  
 Des mots reposent de Armelle Caron en 2010.  
 Merci Rabelais! de Martin Lucas (complicité de Maël Gagnieux) en 2013.  
 Boites de Nathalie Massenet Dollfus en 2013.  
 Pet Ank de Jean Racamier en 2006.  
 Module 78 de Michaël Viala en 2013.  
 Le pays de l'eau de Jean-Pierre Delettre en 2010.  
 Vas-y papa! de M. Lucas en 2006.  
 L'Arc en ciel de Philippe Jaminet en 2002.  
 ...

Exposition et animations 

Le vallon du Villaret accueille chaque année des expositions d’art contemporain. Au fil des ans y a été présenté le travail de nombreux artistes comme Ben, Claude Viallat, Combas, Soulages, Pierrick Sorin, Michel Blazy, Zimoun… Ces expositions ont lieu dans la tour du Villaret, dernier vestige du château de Villaret, d'où sont issus deux grands maîtres de l'ordre des chevaliers hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem, Foulques et Guillaume de Villaret.

Durant l'hiver l’équipe du Vallon mène de nombreuses actions en milieu scolaire dans le domaine des arts plastiques : découverte de l’art du , ateliers avec des artistes. Ces actions touchent chaque année plus de 3000 élèves du département.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Château de Villaret

Lien externe 
 

Parc de loisirs en France
Parc à thème
Tourisme en Lozère